Вороня́нский — русская фамилия. Известные носители:

 Воронянский, Василий Трофимович (1901—1943) — партизан.
 Воронянский, Евгений Константинович (род. 1954) — украинский поэт и писатель.
 Воронянский, Леонид Христофорович (1893—1941) — дважды Краснознамёнец.

См. также